The Lovers' Knot – cortometraggio del 1902 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
The Lovers' Knot – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Vitagraph Company of America